Morina kan syfta på:

 Morina (växter), ett släkte kaprifolväxter
 Mořina, en ort i Tjeckien